Solomon Kvirkvelia  (Samtredia, Georgia, 6 de febrero de 1992) es un futbolista georgiano que juega de defensa en el Neftçi P. F. K. de la Liga Premier de Azerbaiyán.

Clubes

Palmarés

Campeonatos nacionales

Referencias

Enlaces externos  
 Ficha del jugador en Soccerway.com

Futbolistas de Georgia
Futbolistas del FC Rubin Kazán
Futbolistas del Neftekhimik Nizhnekamsk
Futbolistas del FC Lokomotiv Moscú
Futbolistas del FC Rotor Volgograd
Futbolistas del Neftchi Baku PFK
Futbolistas de la selección de fútbol sub-19 de Georgia
Futbolistas de la selección de fútbol sub-21 de Georgia
Futbolistas de la selección de fútbol de Georgia
Personas de la región de Imericia
Defensas de fútbol